Willmott ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Ann Willmott (1858–1934), englische Pflanzenkennerin und Photographin
 Glenis Willmott (* 1951), britische Politikerin
 Hedley Paul Willmott (* 1945), britischer Militärhistoriker
 Justine Willmott (* 1971), englische Badmintonspielerin
 Kevin Willmott (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler, Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent

Siehe auch:

 Wilmotte
 Wilmot